Ufolągi (ang. Pet Alien, 2005-2008) – amerykański serial animowany opowiadający o przygodach grupki kosmitów, którzy zamieszkali w morskiej latarni, należącej do 15-letniego Ziemianina, Tommy’ego Cadle’a. Dinko, Gumpers, Swanky, Flip i Scruffy sprawiają Tommy’emu wiele kłopotów.

Spis odcinków

W innych językach świata

Linki zewnętrzne 
 logo
 
 
 Ufolągi TV.com

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne Crest Animation Studios